Galinduste kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Galinduste (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Galinduste (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar